Адо́льф II:
 Адольф II (1090-е — 1170) — граф Берга в 1115—1160 годах.
 Адольф II (1128—1164) — граф Шауэнбурга, Гольштейна и Штормарна в 1130—1137 и с 1142 года, основатель Любека.
 Адольф II (ум. 1347) — граф Марка с 1328. Старший сын Энгельберта II фон дер Марк.
 Адольф II (ок. 997—1041) — граф в Кельдахгау, фогт в Дойце.
 Адольф II де Ла Марк (1288—1344) — князь-епископ Льежа.
 Адольф II фон Нассау (1423—1475) — курфюрст и архиепископ Майнцский. См. также 
 Адольф Фридрих II Мекленбург-Стрелицкий (1658—1708) — первый герцог Мекленбург-Стрелицкий с 1701 года.